Lobería kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Lobería (strand),

Argentina 

 Partido de Lobería, kommun, Buenos Aires, 
 Lobería (kommunhuvudort), Buenos Aires, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar